Dangerous Curves (en español: Curvas peligrosas) puede referirse a:

 Dangerous Curves (película de 1929), una película estadounidense protagonizada por Clara Bow
 Dangerous Curves (Los Simpson), un episodio de 2008 de Los Simpson
 Dangerous Curves (álbum), un álbum de 1991 de Lita Ford